Brøndby, dán község
Sport
 Brøndby IF, dán labdarúgócsapat
 Brøndby IF, dán női labdarúgócsapat